Abierto Mexicano Telcel 2020, właśc. Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Mexican Open rozgrywany w dniach 24–29 lutego 2020 roku w Acapulco na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 000 845 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Meksyku